Авдон — многозначный термин.

Топоним
 Авдон — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Авдон — железнодорожная станция Чишминского направления Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.

Персоналии
 Авдон — библейский персонаж, судья израильского народа.

См. также 
 Абдон